League of Ireland (1928/1929) była 8. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Irlandii. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Bohemian FC. Nowym mistrzem Irlandii został zespół Shelbourne FC.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 League of Ireland Premier Division

Bibliografia 
 

1928 w Irlandii
1928 w piłce nożnej
1929 w Irlandii
1929 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Irlandii